La gran divergencia puede referirse a:

 Gran divergencia / La gran divergencia (milagro europeo).
 La gran divergencia (desigualdad).